Опопанакс — может означать:

 Опопанакс (Opopanax) — род растений семейства Зонтичные
 Опопанакс — смола, получаемая из Commiphora gileadensis, растения рода Коммифора